Saltö peut désigner :
 Saltö, une île de la ville de Karlskrona, en Suède ;
 Saltö, une réserve naturelle dans la commune de Strömstad, en Suède ;
 Saltö, une île fictive dans laquelle se déroule la série télévisée suédoise Skärgårdsdoktorn.